La Coppa di Grecia 1987-1988 è la 13ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 36 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Nazionale 1987-1988 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Turno preliminare

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Ottavi di finale

Tabellone

Voci correlate 
A1 Nazionale 1987-1988

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile